A CE Júpiter, teljes nevén Club Esportiu Júpiter egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1909-ben alapították, néhány éve már csak különböző regionális bajnokságokban szerepel. Székhelye Barcelona városa.

Statisztika

Ismertebb játékosok

  Crisant Bosch
  José Parra
  Joaquim Rifé

Külső hivatkozások
 Hivatalos weboldal

Barcelonai labdarúgócsapatok
1909-ben alapított labdarúgócsapatok